В одиночному розряді тенісного турніру Zurich Open 1989, який проходив в рамках Туру WTA 1989, Штеффі Граф здобула титул, у фіналі перемігши Яну Новотну 6-1, 7-6(6).

Сіяні гравчині 

  Штеффі Граф (переможниця)
  Мануела Малєєва (1-ше коло)
  Гелена Сукова (півфінал)
  Моніка Селеш (півфінал)

 Яна Новотна (фінал)
 Гана Мандлікова (чвертьфінал)
 Гелен Келесі (чвертьфінал)
 Белінда Кордвелл (1-ше коло)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 

Zurich Open